Финал Кубка УЕФА 1982 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1981/82, 11-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 5 мая 1982 года, на стадионе «Уллеви» в Гётеборге. Ответный матч состоялся 19 мая 1982 года, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. В матче встретились шведский «Гётеборг» и немецкий «Гамбург».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1981/1982

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира 

1982
Кубок УЕФА
Май 1982 года
Лига Европы УЕФА 1982
Лига Европы УЕФА 1982
Международные спортивные соревнования в Гамбурге
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Международные соревнования по футболу в Швеции
Спорт в Германии в 1982 году
События 19 мая
События 5 мая
Спорт в Швеции в 1982 году
Международные соревнования по футболу в Германии